Дисномия:

 Дисномия — дочь греко-римской богини раздора Эриды, богиня беззакония.
 Дисномия — спутник карликовой планеты Эриды.
 Дисномия — то же, что и амнестическая афазия.